O Campeonato Nacional da 1ª Divisão Feminina de 2011/2012 foi a 52ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol,  É disputada por 12 equipas, em duas fases. O Lousada AC conquistou o seu 1º Título.

Clasificação 1ª Divisão Feminina Fase Regular 

CS Marítimo tem uma falta de comparência (não a pontos atribuídos pela falta de comparência)

E.B.C desistiu no ínicio da temporada e Santarém Basket desistiu ao fim de 9 jornadas os seus resultados foram anulados.

Calendário Fase Regular

Segunda Fase

Play-offs

Calendário Play-offs

Quartos de Final

Meias finais

Final

Referências

http://www.fpb.pt/fpb2014/start_fpb_2014

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=3667&layout=classificacao

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=3667&layout=resultados

1.ª Divisão Feminina de Basquetebol